Glacisstraße steht für:
 Glacisstraße (Dresden)
 Glacisstraße (Graz), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Graz/St. Leonhard
 Glacisstraße (Landau in der Pfalz), siehe Liste der Kulturdenkmäler in der Kernstadt von Landau in der Pfalz

Siehe auch:
 Glacisbrücke